Sabrody (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sabrody) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Sabrody (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Sabrody (Kiwerzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Sabrody (Kowel)